Järnvägsstyrelsen kan syfta på:

 Kungliga järnvägsstyrelsen –  ett statligt svenskt affärsdrivande verk 1888–2000
 Järnvägsstyrelsen (Sverige) – en svensk statlig förvaltningsmyndighet 2004–2008
 Järnvägsstyrelsen (Finland) – ett centralt ämbetsverk i Finland 1877–1995